Matina (Bahia), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia
Matina (kanton), een kanton van de Costa Ricaanse provincie Limón
Matina (Limón), een deelgemeente in de Costa Ricaanse provincie Limón
Matina (rivier), een rivier in Costa Rica